I Jambow Jane sono un gruppo musicale italo-brasiliano fondato a Riva del Garda nel 2012 da Marly Kerpe Prada (tastiere), Flavio Antonio Prada (chitarra e voce), Beatriz Oliveira Prada (voce), Julio Oliveira Prada (chitarra solista), Nick Petricci (batteria e percussioni) e Marcelo Oliveira Prada (basso e voce).

La band è composta da cinque membri appartenenti alla stessa famiglia proveniente dal Brasile: Marly (madre), Flavio (padre), Beatriz (figlia), Julio (figlio) e Marcelo (figlio). Nick invece, nato in Italia, è entrato a far parte della band nel 2014.

Storia del gruppo (2012 – presente)

Il nome 
Il loro nome nasce nel 2012 con la partecipazione di Beatriz, Julio e Marcelo al concorso musicale della regione del Trentino-Alto Adige chiamato "Upload Sounds". Ne partecipano solamente i tre fratelli per via delle restrizioni del regolamento che non permetteva la partecipazione di persone al di sopra di una determinata età. Nonostante ciò riescono ad arrivare in finale tra più di 120 partecipanti.

Storia 

Nel 2013 lanciano il loro primo album intitolato "Jambow Jane", autoprodotto e con brani inediti, una cover di The Great Gig in the Sky dei Pink Floyd e un riarrangiamento di una vecchia canzone brasiliana.

Nel 2014 la band raggiunge la formazione attuale con l'aggiunta del sesto componente Nick.

Il 27 ottobre 2017 lanciano il loro secondo album intitolato "Worlds and Bridges". Questa volta l'opera contiene solamente brani inediti. A novembre dello stesso anno svolgono il loro primo tour in Germania e nei Paesi Bassi.

Il 14 luglio 2018 suonano sul palco del Pistoia Blues Festival prima dell'esibizione di Steve Hackett, come premio per la vittoria del concorso nazionale "Obiettivo Bluesin 2018" a cui è seguito il titolo di "Best Italian Blues Band 2018".

Nel gennaio del 2019 partono per il Brasile dove fanno il loro secondo tour suonando a Limeira e San Paolo. A San Paolo fanno salire sul palco Walter Franco, cantante e compositore famoso negli anni '70 con cui eseguono alcune delle sue canzoni insieme al figlio Diogo Franco.

Il 21 giugno 2019 lanciano il loro singolo "Give me Hope", il quale era stato già preceduto dal video musicale il 2 giugno.

Discografia 

 "Jambow Jane" (2013)
 "Worlds and Bridges" (2017)

Singoli 

 Give me Hope (2019)
Sicurezza (2020)

Note